Мізер'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Мізер'є () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара